Bohrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bohrmann (1904–2000), deutscher Astronom
 Claudia Bohrmann-Linde (* 1974), deutsche Chemiedidaktikerin
 Gerhard Bohrmann (* 1956), deutscher Meeresgeologe
 Hans Bohrmann (* 1940), deutscher Publizistikwissenschaftler
 Harry Bohrmann (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Bohrmann-Riegen (1838–1909), österreichischer Dramatiker und Theaterregisseur
 Karl Bohrmann (1928–1998), deutscher Zeichner und Grafiker
 Ludwig Bohrmann (1895–1952), deutscher Politiker (SPD)
 Marianne Bohrmann (1849–1916), österreichische Schriftstellerin
 Peter Bohrmann, deutscher Seismologe
 Thomas Bohrmann (* 1965), Professor für Katholische Theologie mit dem Schwerpunkt Angewandte Ethik an der Universität der Bundeswehr München

Bohrmann bezeichnet:
 einen nach Alfred Bohrmann benannten Asteroiden, siehe (1635) Bohrmann
 umgangssprachlich getrocknetes Nasensekret

Siehe auch:
 Bormann
 Borman
 Boreman